Verdensmesterskabet i curling for mænd 2022 var det 63. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Orleans Hotel Casino and Arena i Las Vegas, Nevada, USA i perioden 2 - 10. april 2022 med deltagelse af 13 hold. USA var VM-værtsland for niende gang, og det var anden gang, at Las Vegas lagde is til mændnes mesterskab. Første gang var i 2018.

Mesterskabet blev vundet af Sveriges hold bestående af Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren og reserven Daniel Magnusson med Fredrik Lindberg som træner, som i finalen besejrede Canadas hold, anført af Brad Gushue, med 8−6. Finaleopgøret var helt lige og stod 6-6 efter niende ende, inden svenskerne afgjorde kampen med to point i tiende ende. Det var 11. gang i alt og fjerde år i træk, at det svenske hold vandt VM-titlen, og Sverige blev dermed det blot andet land nogensinde, der vandt titlen fire gange i træk – kun Canada havde tidligere udført denne bedrift. Det var sjette gang, at skipper Niklas Edin førte et hold til guldmedaljer ved VM, og dermed blev Edin den første skipper nogensinde med seks VM-titler. Canada vandt VM-sølvmedaljer for 12. gang, og det var tredje gang inden for de seneste fire mesterskaber, at canadadierne besatte andenpladsen. Bronzemedaljerne blev vundet af Italiens hold anført af Joël Retornaz, som i bronzekampen vandt med 13−4 over værtslandet USA, og som dermed vand VM-medaljer til Italien for første gang nogensinde.

Danmark blev repræsenteret af et hold anført af Tobias Thune, der sluttede på 13.-pladsen efter at have opnået to sejre og ti nederlag.

Mesterskabet blev som en del af et forsøg spillet med en ny regel - den såkaldte "no-tick zone-regel", der medførte at modstandernes sten i no tick-zonen, dvs. sten der rørte midterlinjen, ikke måtte skubbes ud af no tick-zonen i en ende, før de første fem sten var spillet.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse 13 hold, der dels blev fundet gennem kontinentale kvalifikationer, dels ved et globalt kvalifikationsstævne. 11 af de 13 pladser ved VM var allokeret mellem kontinenterne som følger:
 Amerika: 2 pladser (herunder en plads til værtslandet USA).
 Europa: 8 pladser.
 Asien og Oceanien: 1 plads.

De sidste to pladser ved VM gik til de to bedst placerede hold ved det globale VM-kvalifikationsstævne med deltagelse syv af de hold, der ikke havde kvalificeret sig ved de kontinentale stævner.

Følgende hold kvalificerede sig til mesterskabet:
 Panamerika: USA som værtsland og Canada (vinderen af Americas Zone Challenge 2021).
 Europa: Skotland, Sverige, Italien, Norge, Schweiz, Danmark, Tjekkiet og Tyskland (de otte bedst placerede hold ved EM i curling 2021).
 Asien og Oceanien: Sydkorea (vinderen af Stillehavsmesterskabet i curling 2021).
 Global VM-kvalifikation: Rusland og Holland (de to bedste hold ved det globale VM-kvalifikationsstævne).

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 besluttede World Curling Federation at udelukke Rusland fra det kommende VM, og den ledige VM-plads gik i stedet til Finland, der sluttede på tredjepladsen i den globale VM-kvalifikation.

Dermed endte mesterskabet med følgende deltagerfelt med holdenes placering på verdensranglisten inden VM angivet i parentes.

Resultater 

De tretten deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle. De seks bedste hold i grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til semifinalerne, mens holdene, der endte på 3.- til 6.-pladsen, gik videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet, Canada og Sverige, startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold, Italien, Skotland, USA og Schweiz, startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

I kvartfinalerne mødtes holdene 3 vs. 6 og 4 vs. 5, mens vinderen af grundspillet, Canada, i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet, dvs. USA.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne blev spillet den 9. april 2022 kl. 14:00.

Semifinaler 

Semifinalerne blev spillet den 9. april 2022 kl. 19.00.

Bronzekamp 

Bronzekampen blev spillet den 10. april 2022 kl. 11.00.

Finale 

Finalen blev spillet den 10. april 2022 kl. 16.00.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation - World Men's Curling Championship 2022 
 WCF - Results & Statistics - LGT World Men’s Curling Championship 2022

Noter 

2022 (mænd)
Curling i 2022
Curling i USA
Sport i Las Vegas